Okręty US Navy o nazwie USS  "Yazoo":
 Pierwszy "Yazoo" był monitorem, który został zwodowany w 1865, nigdy nie wszedł do służby i został sprzedany na złom w 1874.
 Drugi "Yazoo" (AN-92) był okrętem pomocniczym przeznaczonym do stawiania zapór sieciowych. Był w służbie w latach 1945-1962.

Yazoo